Мале Полісся — край, природна область в Україні
 Мале Полісся — національний природний парк в Україні